Верх-Боровля́нка — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края. Входило в состав Яснополянского сельсовета, с 2019 года в составе Ребрихинского сельсовета.

История 
В конце XIX-начале XX вв. на месте современного посёлка, соседнего села Ясная Поляна и ныне нежилых поселений Благовещенский, Краснополье и Никольск располагались земельные угодья крестьян из соседнего села Усть-Мосиха. Трудности, связанные с постоянными разъездами, транспортировкой сельхозпродукции и контролем за хозяйствами вынудили их владельцев перейти от сезонного проживания на заимках к круглогодичному.

Как населённый пункт Верх-Боровлянка возникла в 1921 г. В 1926 г. ей был присвоен статус посёлка сельского типа на территории Яснополянского сельсовета Куликовского района. По переписи того же года в посёлке насчитывалось 509 человек населения (232 мужчины и 277 женщин), 94 хозяйства и школа 1-й ступени.

Этимология 
Верх-Боровлянка получила название от верховья реки Боровлянки, находящегося в окрестностях посёлка.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Верх-Боровлянка расположена в лесостепной зоне Приобского плато в 127 км к западу от Барнаула и в 17 км к северо-западу от Ребрихи. Находится на севере Ребрихинского района, между Кучук-Кулундинским и Касмалинским ленточными борами. Средняя высота над уровнем моря 250 м (наибольший показатель района). Почвы представлены южными чернозёмами. Лесистость ниже средней. В окрестных рощах произрастают берёза повислая, тополь белый, осина, клён татарский, акация, черёмуха, калина, рябина; в последние годы возрастает популяция хвойных видов.

На территории посёлка расположено несколько заболоченных оврагов, наполняемых талой водой в период весеннего снеготаяния. В километре от центра Верх-Боровлянки находится пруд длиной 800 и шириной 150 м. У подножия плотины располагается источник, дающий начало реке Боровлянка. В 700 м к юго-востоку находится так называемый Новый пруд, ныне обмелевший.

Климат 
Для местности характерна умеренно-суровая зима и тёплое лето. Согласно классификации Кёппена, посёлок находится в зоне влажного континентального климата (Dfb). Среднегодовая температура воздуха +1,9 °C. Среднегодовое количество осадков составляет 460 мм, треть которых выпадает в летний период (июнь—август).

Население 

Численности населения посёлка присуща отрицательная динамика. За период 2000—2013 гг. число жителей Верх-Боровлянки сократилось на 40 %.

Экономика 

В посёлке располагаются корпуса ООО «Верх-Боровлянское», специализирующегося на разведении крупного рогатого скота; на 2013 г. запланировано строительство коровника на 200 голов. Расположенный в полукилометре к югу пруд используется для водопоя животных и рыборазведения; в тёплый период водоём привлекает множество отдыхающих. Неподалёку находится освящённый источник — Святой ключ, активно используемый для забора питьевой воды жителями района.

Социальная сфера 
В посёлке действует почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, клуб и два магазина.

Примечания

Ссылки 
 Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011

Населённые пункты Ребрихинского района